Lignerolles pode se referir a:
 Lignerolles (Allier),
 Lignerolles (Côte-d'Or)
 Lignerolles (Eure) 
 Lignerolles (Indre) 
 Lignerolles (Orne)

Desambiguações de topônimos